Iredalea victor är en snäckart. Iredalea victor ingår i släktet Iredalea och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
victor